Hæk kan have flere betydninger:

 Hæk (beplantning) – hegn af levende planter
 Hækkeløb – en atletikdisciplin

Se også
 Agter – hæk er i maritim sprogbrug, en del af et skib, som rager agter ud over vandlinjen